Ouattara ist ein in Westafrika gebräuchlicher Familienname, der auch als männlicher Vorname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Ouattara Gnonzié (* 19**), ivorischer Politiker
 Ouattara Lagazane (* 1963), ivorischer Leichtathlet
 Ouattara Watts (* 1957), ivorischer Maler

Familienname 
 Abdramane Ouattara (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Aboubacar Ouattara (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Aboubakari Ouattara (* 1970), burkinischer Fußballspieler
 Ahmed Ouattara (* 1969), ivorischer Fußballspieler
 Alassane Ouattara (* 1942), ivorischer Politiker und Präsident
 Alassane Ouattara (Fußballspieler) (* 1968), ivorischer Fußballspieler
 Amadou Ouattara (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Amara Ahmed Ouattara (* 1983), burkinischer Fußballspieler
 Bolodigui Ouattara (* 1980), ivorischer Radrennfahrer
 Boureima Ouattara (* 1984), burkinischer Fußballspieler
 Brahima Ouattara (* 2002), ivorischer Fußballspieler
 Dabila Ouattara (* 1995), ivorischer Fußballspieler
 Dango Ouattara (* 2002), burkinischer Fußballspieler
 Dominique Ouattara (* 1953), französisch-ivorische Unternehmerin
 Foamed Ouattara, burkinischer Fußballspieler
 Issa Ouattara, burkinischer Fußballspieler
 Issouf Ouattara (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Jean Ouattara (* 1985), burkinischer Fußballschiedsrichter
 Lamine Ouattara (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Maxime Ouattara (* 1995), burkinischer Fußballspieler
 Mouhamed Ouattara (* 1993), burkinischer Fußballspieler
 Moussa Ouattara (* 1981), burkinischer Fußballspieler
 Ousmane Ouattara (* 1993), ivorischer Fußballspieler
 Soumaila Ouattara (* 1995), burkinischer Fußballspieler
 Soungalo Ouattara (* 1956), burkinischer Politiker, Präsident der Nationalversammlung
 Tiéba Ouattara, König des Reiches Kong im heutigen Burkina Faso
 Yaya Ouattara (* 1971), burkinischer Sänger und Perkussionist

Männlicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Burkina Faso)